Comte er fransk for greve. Det er også ett efternavn, der henviser til blandt andre:

 Auguste Comte, fransk filosof
 Charles Comte, fransk journalist
 Pierre Charles Comte, fransk kunstner

Se også 
 Comté

Franske efternavne
Franske ord og vendinger